Cilly steht für:

 Cilly (Film), US-amerikanischer Musicalfilm (1929)
 Cilly (Aisne), französische Gemeinde in der Region Hauts-de-France
 ein weiblicher Vorname, siehe Cäcilie #Cilly

Siehe auch:
 Cilli
 Cilley
 Scilly
 Zilli
 Zilly (Begriffsklärung)